Commelinus

 Caspar Commelinus, (1667-1751), botaniste hollandais ;
 Hieronymus Commelinus, (1550?-1597), imprimeur flamand ;
 Isaac Commelinus, (1598-1676), imprimeur hollandais ;
 Johannes Commelinus, (1629-1692), botaniste hollandais.

Homonymie de patronyme